Schlacht von Cuddalore steht für:

 Belagerung von Cuddalore (1746), Erster Karnatischer Krieg
 Seeschlacht von Cuddalore (1758), Dritter Karnatischer Krieg
 Belagerung von Cuddalore im Zweiten Mysore-Krieg (1783)
 Schlacht von Cuddalore (1783), Seeschlacht im Zweiten Mysore-Krieg